Mamadou Bagayoko (n. 1979) – ex calciatore maliano
 Mamadou Bagayoko (n. 1989) – calciatore ivoriano